Папкович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папкович, Георгий Владимирович (1947—2017) — советский футболист, нападающий и атакующий полузащитник, кандидат в мастера спорта СССР.
 Папкович, Пётр Фёдорович (1887—1946) — советский учёный-кораблестроитель, инженер-контр-адмирал (1940), член-корреспондент Академии наук СССР